Sezona 2011./2012. Četvrte nogometne lige Slovačke ili 4. Lige bila je 19. sezona četvrtog razreda nogometnih natjecanja u Slovačkoj od njenog osnutka 1993. U ligi su se natjecala 64 nogometna kluba podijeljena u četiri skupine: Bratislava, zapad, istok i središte, svaka skupina sa 16 klubova, u kojima su klubovi igrali samo protiv onih u svojoj skupini.

Skupina Bratislava

Konačna ljestvica

Skupina zapad

Konačna ljestvica

Skupina središte

Konačna ljestvica

Skupina istok

Konačna ljestvica

Unutarnje poveznice 
 Četvrta nogometna liga Slovačke
 Slovački nogometni savez

Izvori

Vanjske poveznice 
  Slovak site Denník Šport 

Nogomet u Slovačkoj
Nacionalna nogometna natjecanja